Клисура (от ) — название в южно-славянских языках каньонов определённого вида. Также фамилия и Топонимы:

Топоним 
 Клисура — село в Благоевградской области;
 Клисура — город в Пловдивской области
 Клисура — село в Софийской области;
 Клисура — село в Городской области Софии;
 Клисура — название реки Бебреш в верховье, близ истока;
 Клисура — село в общине Вишеград, Республика Сербская;
 Клисура — село в общине Фойница, Средне-Боснийский кантон, Федерация Боснии и Герцеговины;
 Клисура — село в номе Кастория;
 Клисура — село в общине Демир-Капия;
 Клисура — село в общине Долевац (Нишавский округ);
 Клисура — село в общине Бела-Паланка (Пиротский округ);
 Клисура — село в общине Сурдулица (Пчиньский округ).

Фамилия 
 Клисура, Марко (род. 1992) — сербский футболист.

См. также 
 Момина-Клисура